Ruta 60 o Carretera 60 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 60.
 Ruta Provincial 60, en la provincia de Buenos Aires.

Chile 
 Ruta CH-60.
 Ruta G-60.

Estados Unidos 
 California: Ruta Estatal 60.
 Ruta Interestatal 60

Uruguay 
 Ruta 60.

Carreteras por número